Појам Бормида може да се односи на:
 Бормида (река)
 Бормида (Кунео)
 Бормида (Савона)